CHNO – formula molecolare dell'acido fulminico
CHNO – formula molecolare dell'acido isocianico

Formule molecolari